A Mexican Tragedy peut désigner :
 A Mexican Tragedy (film, 1912) ;
 A Mexican Tragedy (film, 1913).